Germànic V (?, (1835) - † ?, 28 de juliol de 1920). Patriarca de Constantinoble del 1913 al 1918.

Patriarca Ecumènic de Constantinoble des del 10 de febrer del 1913 fins al 25 d'octubre del 1918.

Va morir el 1920.

Patriarques otomans de Constantinoble
Alumnes de l'Escola Teològica de Halki
Morts a Istanbul
Religiosos constantinopolitans